Ignacio Camacho puede referirse a:

 Ignacio Camacho Barnola (1990-), futbolista español.
 Ignacio Camacho López de Sagredo (1957-), periodista español.